Wotum (z łac. votum) może się odnosić do:
 wotum zaufania
 wotum nieufności
 konstruktywnego wotum nieufności
 daru wotywnego
 tabliczki wotywnej